Honey's Dead — четвертий студійний альбом шотландської групи The Jesus and Mary Chain, який був випущений 23 березня 1992 року.

Композиції 
 Reverence – 3:40
 Teenage Lust – 3:06
 Far Gone and Out – 2:51
 Almost Gold – 3:19
 Sugar Ray – 4:41
 Tumbledown – 4:10
 Catchfire – 4:47
 Good for My Soul – 3:05
 Rollercoaster – 3:46
 I Can't Get Enough – 2:56
 Sundown – 4:59
 Frequency – 1:19

Джерела 
 Honey's Dead  allmusic
 Honey's Dead  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми The Jesus and Mary Chain